RR – metoda kucia ciężkich wałów korbowych. Francuz R.M. Rodederer jako pierwszy wykorzystał spęczanie z jednoczesnym wyginaniem do kucia ciężkich wałów korbowych. Opracowana przez niego metoda została nazwana Metodą RR.

Maszynoznawstwo